Lhota può riferirsi a diversi toponimi della Repubblica Ceca. È un toponimo molto comune nel paese che dà il nome a circa 320 insediamenti della Boemia e 100 della Moravia.

 Lhota, comune del distretto di Kladno, in Boemia Centrale
 Lhota, comune del distretto di Praha-východ, in Boemia Centrale
 Lhota, comune del distretto di Přerov, nella regione di Olomouc
 Lhota, comune del distretto di Zlín, nell'omonima regione
 Lhota-Vlasenice, comune del distretto di Pelhřimov, nella regione di Vysočina
 Lhota Rapotina, comune del distretto di Blansko, in Moravia Meridionale
 Lhota pod Hořičkami, comune del distretto di Náchod, nella regione di Hradec Králové
 Lhota pod Libčany, comune del distretto di Hradec Králové, nell'omonima regione
 Lhota pod Radčem, comune del distretto di Rokycany, nella regione di Plzeň
 Lhota u Lysic, comune del distretto di Blansko, in Moravia Meridionale
 Lhota u Olešnice, comune del distretto di Blansko, in Moravia Meridionale
 Lhota u Příbramě, comune del distretto di Příbram, in Boemia Centrale
 Lhota u Vsetína, comune del distretto di Vsetín, nella regione di Zlín
 Balkova Lhota, comune del distretto di Tábor, in Boemia Meridionale
 Bradlecká Lhota, comune del distretto di Semily, nella regione di Liberec
 Bílá Lhota, comune del distretto di Olomouc, nell'omonima regione
 Chodská Lhota, comune del distretto di Domažlice, nella regione di Plzeň
 Červená Lhota, comune del distretto di Třebíč, nella regione di Vysočina
 Dlouhá Lhota, comune del distretto di Mladá Boleslav, in Boemia Centrale
 Dlouhá Lhota, comune del distretto di Příbram, in Boemia Centrale
 Dlouhá Lhota, comune del distretto di Tábor, in Boemia Meridionale
 Dlouhá Lhota, comune del distretto di Blansko, in Moravia Meridionale
 Dolní Lhota, comune del distretto di Ostrava, nella regione di Moravia-Slesia
 Dolní Lhota, comune del distretto di Zlín, nell'omonima regione
 Francova Lhota, comune del distretto di Vsetín, nella regione di Zlín
 Haškovcova Lhota, comune del distretto di Tábor, in Boemia Meridionale
 Horní Lhota, comune del distretto di Zlín, nell'omonima regione
 Horní Lhota, comune del distretto di Ostrava, nella regione di Moravia-Slesia
 Hroznová Lhota, comune del distretto di Hodonín, in Moravia Meridionale
 Hurtova Lhota, comune del distretto di Havlíčkův Brod, nella regione di Vysočina
 Husí Lhota, comune del distretto di Mladá Boleslav, in Boemia Centrale
 Jestřabí Lhota, comune del distretto di Kolín, in Boemia Centrale
 Kacákova Lhota, comune del distretto di Jičín, nella regione di Hradec Králové
 Kamenná Lhota, comune del distretto di Havlíčkův Brod, nella regione di Vysočina
 Klášterská Lhota, comune del distretto di Trutnov, nella regione di Hradec Králové
 Kostelní Lhota, comune del distretto di Nymburk, in Boemia Centrale
 Králova Lhota, comune del distretto di Nymburk, in Boemia Centrale
 Králova Lhota, comune del distretto di Rychnov nad Kněžnou, nella regione di Hradec Králové
 Malá Lhota, comune del distretto di Blansko, in Moravia Meridionale
 Nedašova Lhota, comune del distretto di Zlín, nell'omonima regione
 Nová Lhota, comune del distretto di Hodonín, in Moravia Meridionale
 Ostrožská Lhota, comune del distretto di Uherské Hradiště, nella regione di Zlín
 Ovesná Lhota, comune del distretto di Havlíčkův Brod, nella regione di Vysočina
 Podhradní Lhota, comune del distretto di Kroměříž, nella regione di Zlín
 Podkopná Lhota, comune del distretto di Zlín, nell'omonima regione
 Prosenická Lhota, comune del distretto di Příbram, in Boemia Centrale
 Písková Lhota, comune del distretto di Mladá Boleslav, in Boemia Centrale
 Písková Lhota, comune del distretto di Nymburk, in Boemia Centrale
 Rabštejnská Lhota, comune del distretto di Chrudim, nella regione di Pardubice
 Radkova Lhota, comune del distretto di Přerov, nella regione di Olomouc
 Salačova Lhota, comune del distretto di Pelhřimov, nella regione di Vysočina
 Smetanova Lhota, comune del distretto di Písek, in Boemia Meridionale
 Suchá Lhota, comune del distretto di Svitavy, nella regione di Pardubice
 Šárovcova Lhota, comune del distretto di Jičín, nella regione di Hradec Králové
 Tvarožná Lhota, comune del distretto di Hodonín, in Moravia Meridionale
 Uhlířská Lhota, comune del distretto di Kolín, in Boemia Centrale
 Úhřetická Lhota, comune del distretto di Pardubice, nell'omonima regione
 Velká Lhota, comune del distretto di Vsetín, nella regione di Zlín
 Vlachova Lhota, comune del distretto di Zlín, nell'omonima regione
 Vranová Lhota, comune del distretto di Svitavy, nella regione di Pardubice
 Vrbová Lhota, comune del distretto di Nymburk, in Boemia Centrale
 Vysoká Lhota, comune del distretto di Pelhřimov, nella regione di Vysočina
 Zelenecká Lhota, comune del distretto di Jičín, nella regione di Hradec Králové
 Zábeštní Lhota, comune del distretto di Přerov, nella regione di Olomouc
 Zářecká Lhota, comune del distretto di Ústí nad Orlicí, nella regione di Pardubice